Blackberry Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackberry Hill (Maine)
 Blackberry Hill (Oklahoma)
 Blackberry Hill (Rhode Island)
 Blackberry Hill (Vermont)
 Blackberry Hill (Wisconsin)